Makoto Ninomiya e Riko Sawayanagi erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Miki Miyamura e Varatchaya Wongteanchai.

Ashleigh Barty e Casey Dellacqua hanno battuto in finale Miyamura e Wongteanchai 6–1, 6–2.

Seeds 

  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (Campionesse)
  Noppawan Lertcheewakarn /  Arina Rodionova (quarti di finale)

 Miki Miyamura /  Varatchaya Wongteanchai (finale) 
 Hsieh Shu-ying /  Xu Yifan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dunlop World Challenge 2012